Георги Атанасов може да се отнася за:
 Георги Атанасов (1874 – 1951), български живописец
 Георги Атанасов (1880 – 1924), български офицер и революционер от ВМРО
 Георги Атанасов (1882 – 1931), български композитор и диригент
 Георги Атанасов (1904 – 1952), български илюстратор
 Георги Атанасов (р. 1925), български актьор
 Георги Атанасов (1933 – 2022), български политик (министър-председател)
 Георги Атанасов (р. 1957), български журналист и публицист